Хризоліна (Chrysolina) — рід жуків родини Листоїди (Chrysomelidae).

Спосіб життя 
Всі види хризолін є рослиноїдними, живляться конкретними видами рослин, а деякі з них були використані для біологічного контролю бур'янів.s

Систематика 
У складі роду налічують близько 470 видів і 251 підвид

Підроди

Примітки 

 

Хризомеліни
Роди листоїдів